A Tongai labdarúgó-válogatott Tonga válogatottja, melyet az Tongai labdarúgó-szövetség (Tonga Football Association) irányít.

Világbajnoki szereplés

OFC-nemzetek kupája-szereplés

Dél-Csendes-óceáni játékok 
 1963 – nem vett részt
 1966 – nem vett részt
 1969 – nem vett részt
 1971 – nem vett részt
 1975 – nem vett részt
 1979 – első forduló
 1983 – első forduló
 1987 – nem vett részt
 1991 – nem vett részt
 1995 – nem vett részt
 2003 – első forduló
 2007 – első forduló

Óceániai labdarúgó-válogatottak
Tonga